Александр Новак:
 Новак, Александр Валентинович (род. 1971) — российский государственный деятель, заместитель председателя правительства России с 2020 года, министр энергетики России (2012—2020).
 Новак, Александр Григорьевич (1904—1971) — советский учёный, специалист в области проблем земледелия Дальнего Востока. См. также 
 Гауке-Новак, Александр (1896—1956) — государственный деятель Польской Республики.